Gildardo Magaña kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Gildardo Magaña, Peribán, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Gildardo Magaña, José Sixto Verduzco, ort, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar